Журналист и историк в области реслинга Дейв Мельтцер присваивал рейтинги реслинг-матчам с момента создания своего издания Wrestling Observer Newsletter в 1982 году и оценил свой первый матч 5 звёздами в 1983 году. Получение рейтинга матча в 5 звёзд и выше многие рестлеры считают большим достижением, хотя сами рейтинги в конечном счёте являются лишь мнением Дейва Мельтцера.

Самый высокий рейтинг, когда-либо дававшийся матчам Мельтцером, составлял 7 звёзд, которые он присудил Кенни Омеге против Кадзутики Окады на Dominion 6.9 в Osaka-jo Hall в июне 2018 года. Всего было 216 матчей, удостоенных 5 звёзд и выше. Японский рестлер Мицухару Мисава и британец Уилл Оспрей имеют больше всего матчей (25) с рейтингом в 5 звёзд и выше.

Матчи

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е 
По состоянию на  ,

Рестлеры с наибольшим количеством матчей 5 звёзд и выше 
По состоянию на  ,

Промоушены с наибольшим количеством матчей 5 звёзд и выше

Заметки

Примечания

Ссылки 
 Top Rated Matches of All Time on The Internet Wrestling Database

Реслинг
AEW
ECW
Impact Wrestling
NJPW
Ring of Honor
World Championship Wrestling
WWE
Wrestling Observer Newsletter